Le terme de tri postal peut renvoyer :
 à l'opération de tri du courrier par une poste ;
 au Tri Postal, une salle de spectacle de la ville de Lille, en France.